Municipio de Jacksonville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jacksonville (condado de Onslow, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Onslow.
 Municipio de Jacksonville (condado de Chickasaw, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Chickasaw.